East Lyndon ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Lyndon (Maine), im Aroostook County
 East Lyndon (Vermont), im Caledonia County